Milchstreik bezeichnet verschiedene Lieferboykotte von Milcherzeugern

 Milchstreik (Norwegen), 1941 organisiert von Arbeitern aus Protest gegen die deutsche Besatzung von Norwegen
 Milchstreik 2008, 2008 organisiert vom  Bundesverband Deutscher Milchviehhalter aus Protest gegen die niedrigen Milchpreise